Fred er kælenavnet på flere fodboldspillere:

 Frederico Chaves Guedes – brasiliansk fodboldspiller født 1983
 Frederico Rodrigues de Paula Santos – brasiliansk fodboldspiller født 1993